Un full de ruta és un pla tècnic en el qual s'explica en detall totes les operacions que un operador ha de realitzar per al mecanitzat d'una peça. Es realitza a partir del pla de fabricació de la peça, on hi ha totes les cotes i especificacions desitjades.

Figuradament, per anglicisme s'usa el terme per a evitar el mot programa, actualment connotat negativament.

Continguts 
Té una estructura en forma de taula on es descriuen les següents característiques:

 Número de fase: número de la fase del procés total de mecanitzat.
 Secció: secció on es realitzarà l'operació de dita fase.
 Número de lloc de treball: lloc de treball on es farà el mecanitzat.
 Descripció de la fase: aquí és on es descriuran els passos que es duran a terme en aquesta fase en detall, incloent-hi les cotes i mesures necessàries per a la seva mecanització, sense deixar cap paràmetre sense especificar.
 Temps de cicle: temps que es trigarà a realitzar tota la fase sencera (en segons).
 Observacions: possibles comentaris orientatius per esclarir la feina de l'operari.

També ha de contenir elements usuals en plànols tècnics com el nom de la peça, el nom del treballador que la realitza, la data, etc.

Pel que fa a la fase, cal esmentar que es canviarà de fase cada cop que s'hagi de moure la peça, és a dir, si s'ha de passar d'una serra a un torn, hi haurà un canvi de fase entremig, o si per exemple s'ha de girar la peça dins del torn per subjectar-la per l'altre extrem, també hi haurà un canvi de fase entremig.

Vegeu també 
 Alineació tecnològica

Producció